

Congrégations religieuses 
 Filles de la charité, fondées par saint Vincent de Paul en 1633
 Maison des Filles de la charité, couvent situé à Paris, maison-mère des Filles de la charité 
 Filles de la charité canossiennes, institut religieux féminin de droit pontifical fondé en 1801
 Filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus, fondées par Jean-Maurice Catroux et Rose Giet en 1823
 Filles de la charité du Très Précieux Sang, fondées par Thomas Marie Fusco en 1873
 Filles de la charité divine, congrégation religieuse catholique de droit pontifical fondée en 1897

Voir aussi